Galea monasteriensis is een cavia uit het geslacht Galea dat voorkomt in Bolivia. Deze soort werd ontdekt aan de Universiteit van Münster, die in 1997 cavia's uit Bolivia importeerde om haar laboratoriumkolonie van de wezelcavia (Galea musteloides) aan te vullen. De dieren bleken echter niet gekruist te kunnen worden met de al aanwezige exemplaren van G. musteloides en in 2004 werden ze als een nieuwe soort, Galea monasteriensis, beschreven. De soortnaam monasteriensis komt van de Latijnse naam voor Münster, Monasteria.

G. monasteriensis heeft een donkere vacht. De ringen om de ogen zijn niet opvallend. De kop is vrij smal. De buik is wit. De lichaamslengte bedraagt 202 tot 251 mm, de achtervoetlengte 35 tot 39 mm, de lengte van de kop 49 tot 59 mm, de breedte van de kop 28 tot 31 mm, het gewicht bij volwassen exemplaren 254 tot 423 mm en het gewicht bij de geboorte 21,2 tot 50,5 g.

De periode tussen twee geboortes bij vrouwtjes bedraagt 50 tot 58 dagen (gemiddeld 55,3), meer dan bij andere soorten. Anders dan deze andere soorten is G. monasteriensis een monogame soort. Ook in gedrag verschilt G. monasteriensis van andere soorten.

Cavia-achtigen
Dier uit het Neotropisch gebied
Endemisch dier uit Bolivia
IUCN-status onzeker